A estrela de Armazi de Serapite (), também chamada Estela bilíngue () é uma estela com inscrições bilíngues escrita em aramaico e grego antigo encontrada em 1940, em Armazi, próximo de Mtsqueta, na antiga capital do Reino da Ibéria. Datada de ca. 150, a estela relembra a princesa georgiana chamada Serapite, que teria vivido por poucos anos. A inscrição menciona monarcas georgianas,  e , e outros membros da aristocracia.

Inscrições

Grego antigo

Aramaico

Bibliografia 

 

 

Achados arqueológicos
Inscrições gregas na Roma Antiga
Textos multilingues
Dinastia farnabázida
Textos aramaicos
Estelas